HMS Cardiff es el nombre de los siguientes buques británicos:
 HMS Cardiff (1652), navío de 34 cañones del siglo XVII.
 HMS Cardiff (1917), crucero ligero de la clase C botado en 1917.
 HMS Cardiff (D108), destructor Tipo 42 botado en 1974. Participó en la guerra de las Malvinas y la guerra del Golfo.
 HMS Cardiff (fragata Tipo 26), fragata Tipo 26 en construcción.